Mattoni ist der Familienname folgender Personen:

 André Mattoni (1900–1985; gebürtig Andreas Leo Heinrich Edler von Mattoni), österreichischer Schauspieler
 Heinrich von Mattoni (1830–1910), Unternehmer aus Karlsbad in Böhmen, nach dem noch heute das Karlsbader Mineralwasser Mattoni benannt ist
 Leo von Mattoni (1862–1940), böhmischer Unternehmer 

Mattoni steht für:

 der Name einer Mineralwassermarke, siehe Mattoni (Mineralwasser)
 hohle Tonziegel in Venedig